Judenstraße steht für:
 Judenstraße (Bamberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg/Stephansberg
 Judenstraße (Einbeck)
 Judenstraße (Halberstadt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halberstadt
 Judenstraße (Stralsund), siehe Liste der Baudenkmale in Stralsund

Siehe auch:
 Jüdenstraße
 Liste der Judengassen